Фриц Йёде (; 2 августа 1887 — 19 октября 1970) — немецкий музыковед и педагог.

Биография 
Сын сапожника, преимущественно самоучка. В 1902-08 годах учился в педагогическом училище. До 1914 года был активным членом «Молодёжного движения» и «Гамбургского Вендекрайза». Несколько лет руководил журналом «Лютня» («Die Laute») в Вольфенбюттеле (1919-23). В 1920-21 годах учился по классу музыковедения у Германа Аберта в Лейпцигском университете.

В 1923 начал преподавать в Государственной академии церковной и школьной музыки в Берлине. В 1923 основал в Берлине первую в Германии государственную детскую музыкальную школу (музыкальные школы имели место в Германии и раньше — фактически первой была муз. школа, которую основал курфюрст Карл Теодор фон Дальберг в 1810 в Ашаффенбурге). Член Национал-социалистической немецкой рабочей партии c 1 января 1940. Преподавал в Моцартеуме (Зальцбург, 1939-45) и Гамбургской высшей школе музыки (1947-52), возглавлял Международный институт молодёжной и народной музыки в Троссингене (с 1953 года). Издал несколько антологий школьных и молодёжных песен.

Фриц Йёде похоронен на Нинштедтенском кладбище в Гамбурге.

Труды 
Сборники песен:
 Ringel-Rangel-Rosen (1913)
 1813 im Liede (1913)
 Der Rosengarten (1917)
 Der Musikant (1923)
 Der Kanon (1925; переиздано 1997)
 Das Chorbuch (1925)
 Die Singstunde (1929)
 Frau Musica (1929)
 Der Pott (1936)

Теория музыки:
 Musik und Erziehung (1920)
 Die Lebensfrage der neuen Schule (1921)
 Musikschulen für Jugend und Volk (1924)
 Handbücher für Musikerziehung (1926)
 Das schaffende Kind in der Musik (1928)
 Kind und Musik (1930)
 Die Kunst Bach’s dargestellt an seinen Inventionen (1957)
 Bausteine für Musikerziehung und Musikpflege (1951-1957)

Примечания 

Музыкальные педагоги Германии
Музыкальные этнографы Германии
Похороненные на Нинштедтенском кладбище